Kalam se poate referi la:
 Kalam, instrument de scris
 Kalam, doctrină teologico-filosofică